Таланцев — фамилия:

Династия русских промышленников и меценатов Таланцевых:
 Таланцев, Зиновий Михайлович (около 1833—1868).
 Таланцев, Михаил Михайлович (около 1834—1875), жена Софья Ивановна, их дети:
 Таланцев, Зиновий Михайлович (1868—1929),
 Таланцев, Михаил Михайлович (1866—?),
 Таланцев, Николай Михайлович (1865—1935),
 Таланцева, Раиса Михайловна (1869—?).

Другие 
 Таланцев, Константин Юрьевич (род. 1984) — российский футболист.

См. также

Примечания